In 2022 werd het 36ste Campeonato Catarinense Série B gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 28 mei tot 21 september. Criciúma werd kampioen.

Eerste fase

(1): Caravaggio kreeg drie strafpunten

Tweede fase

Details finale
 Heen

 Terug

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Catarinense
Braziliaans competitievoetbal 2022